Paananiemi är en halvö i Finland.   Den ligger i landskapet Lappland, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Källor 

Halvöar i Lappland, Finland